Petrohrad může označovat:

 Petrohrad – též Sankt–Petěrburg, druhé největší město Ruska
 Petrohrad (okres Louny) – česká obec v Ústeckém kraji
 Petrohrad (hrad) – zřícenina u stejnojmenné vesnice v okrese Louny
 Petrohrad (zámek) – zámek ve stejnojmenné vesnici v okrese Louny
 Petrohrad (Plzeň) – čtvrť v Plzni
 SKA Petrohrad – ruský hokejový tým
 HC BMF Petrohrad – ruský hokejový tým